Scogli Scala (Skala Velika e Skala Mala) – Scala Grande e Scala Piccola, coppia di isolotti delle isole Incoronate, situati a nord di Zut, in Croazia
 Scogli della Scala – gruppo di scogli situati lungo la costa tra Ercolano e Torre del Greco in Italia